Erbgut steht für:

 in der Biologie die Gesamtheit der Erbanlagen, siehe Genom
 im mittelalterlichen Recht ein Grundstück, über das ein Eigentümer verfügen konnte, siehe Allod
 das sogenannte Ältestengut, der sich nach dem Ältestenrecht vererbende Besitz, siehe Majorat
 den sich an das jüngste Kind vererbenden Besitz, siehe Minorat
 Erbgut (Film), deutscher Kurzfilm aus dem Jahr 2013

Siehe auch:
 Erbguth (Begriffsklärung)
 Erbhof (Begriffsklärung)
 Erbe (Begriffsklärung)